Les grands tours sont les trois courses par étapes les plus prestigieuses du cyclisme sur route professionnel. Les compétitions sont le Tour d'Italie (Giro), le Tour de France (Tour) et le Tour d'Espagne (Vuelta), qui se déroulent chaque année dans cet ordre depuis 1995. Ils sont les seuls courses par étapes pouvant durer plus de 14 jours. Aucun cycliste n'a remporté les trois grands tours une même année calendaire. Les seuls cyclistes qui ont remporté les trois grands tours dans leur carrière sont chronologiquement Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Christopher Froome. Contador est le plus jeune à réaliser cette performance à 25 ans. Il est également le plus rapide à avoir gagné au moins une fois chaque tour, il a accompli cette performance en 14 mois. Merckx est le seul coureur à remporter quatre grands tours d'affilée : Giro 1972, Tour 1972, Vuelta 1973 et Giro 1973 en moins d'une année glissante. Hinault et Froome gagnant trois grands tours de suite : Giro 1982, Tour 1982 et Vuelta 1983 pour le Français et pour le britannique le Tour et la Vuelta 2017 puis le Giro 2018. Par ailleurs Coppi a gagné trois grands tours d'affilée : Giro 1952, Tour 1952 et Giro 1953, car la Vuelta n'avait pas été organisée de 1951 à 1954. Il est rare pour les cyclistes de courir les trois courses la même année, d'autant qu'avant 1995 la Vuelta avait lieu au printemps juste avant le Giro. En 2004, par exemple, 474 cyclistes ont participé à l'un des grands tours, 68 coureurs à deux et seulement deux cyclistes ont commencé les trois grands tours.

Les cyclistes sont classés sur la base de leurs victoires totales dans les trois grands tours (à noter que le Tour d’Espagne ayant été créé seulement en 1935 et très peu organisé avant 1955, les champions tels que Coppi ou Bartali et tous ceux d’avant la seconde guerre mondiale sont désavantagés dans ce classement). Quand il y a égalité entre les cyclistes, ils sont classés par ordre alphabétique du grand tour gagné. La majorité des gagnants sont originaires de l'Europe, mais il y a eu quelques victoires pour les cyclistes en provenance d'autres continents. Andrew Hampsten, est devenu le premier Nord-Américain à remporter le Tour d'Italie en 1988. Les seuls Sud-Américains à remporter un grand tour sont les Colombiens Luis Herrera (Tour d'Espagne 1987), Nairo Quintana (Tour d'Italie 2014 et Tour d'Espagne 2016)  et Egan Bernal (Tour de France 2019 Tour d'Italie 2021), ainsi que l'Équatorien Richard Carapaz (Tour d'Italie 2019). Cadel Evans est devenu le premier coureur de l'Océanie à gagner un grand tour en remportant le Tour de France 2011.

Eddy Merckx, avec 11 victoires, a remporté le plus de grands tours. Bernard Hinault est deuxième avec 10 victoires et Jacques Anquetil est troisième avec huit succès. Merckx, Fausto Coppi et Alfredo Binda ont remporté le plus de Tour d'Italie, avec cinq succès chacun au cours de leur carrière. Merckx, Hinault, Anquetil et Miguel Indurain détiennent le record de victoires sur le Tour, avec cinq succès chacun. Roberto Heras détient le record de victoires sur le Tour d'Espagne, qu'il a gagné quatre fois.

Victoires

Par coureurs 

Les coureurs en gras sont toujours actifs. En jaune, les records de victoires sur un grand tour.

Par pays

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Cyclisme sur route